Friedrich-August-Denkmal steht für:
 Friedrich-August-Denkmal, ein Denkmal in Dresden, siehe Schloßplatz (Dresden) #Friedrich-August-Denkmal
 Friedrich-August-Denkmal (Leipzig), ein Denkmal in Leipzig